Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юношей — международное соревнование среди спортсменов до 18 лет, которое проводится раз в 2 года Европейской легкоатлетической ассоциацией. К участию допускаются спортсмены, которым в год проведения чемпионата исполняется 17 лет или меньше. Срок проведения — начало июля. Соревнования проходят в течение 4 дней. Первый турнир состоялся в 2016 году в Тбилиси.

История 
Долгое время международных турниров среди спортсменов юношеского возраста не существовало в легкоатлетическом календаре. Первым крупным турниром для этой возрастной категории стал Европейский юношеский олимпийский фестиваль, впервые состоявшийся в 1991 году в Брюсселе и с тех пор проводящийся раз в 2 года. В 1998 году под патронатом МОК в Москве прошли Всемирные юношеские игры. Уже через год ИААФ провела первый чемпионат мира среди юношей в Быдгоще, прочно занявший своё место в легкоатлетическом календаре по нечётным годам. С 2010 года появился ещё один турнир для юных легкоатлетов — летние юношеские Олимпийские игры, проходящие с периодичностью раз в 4 года. 

Таким образом, оставались два незаполненных пробела в системе юношеских соревнований — отсутствие чемпионатов Европы в данной категории, а также отсутствие турниров для спортсменов до 18 лет в годы проведения летних Олимпийских игр. Оба они были заполнены на совете Европейской легкоатлетической ассоциации, проходившем 13 апреля 2013 года в Скопье. На нём было принято решение о проведении чемпионата Европы по лёгкой атлетике среди юношей, начиная с 2016 года с периодичностью в 2 года. Программа турнира идентична программе чемпионата мира среди юношей. 3 мая 2014 года совет Европейской легкоатлетической ассоциации постановил, что первый чемпионат состоится в Тбилиси, столице Грузии.

Формат 
В соревнованиях принимают участие легкоатлеты, представляющие национальные федерации, входящие в Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.

Право выступать имеют только те спортсмены, чей возраст на 31 декабря года проведения турнира будет составлять 17 лет или меньше.

От одной страны в каждом индивидуальном виде могут выйти на старт до 2 спортсменов.

Чемпионаты

медали (2016-2022)

См. также 
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике